Setge de Salses (1285), el setge del Castell de Salses va acabar amb l'ocupació croada de la ciutadella durant la Croada contra la Corona d'Aragó
 Setge de Salses (1639), el setge del Castell de Salses durant la guerra dels Trenta Anys va acabar amb la conquesta francesa
 Setge de Salses (1639-40), durant la guerra dels Trenta Anys va acabar amb la recuperació pels catalans
 Setge de Salses (1642), el setge del Castell de Salses durant la guerra dels Segadors va acabar amb la conquesta francesa als castellans